Кастильонуэво ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ронкаль-Саласар. Занимает площадь 26,71 км². Население — 18 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 78 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de Estadística de Navarra 
 Bernardo Estornés Lasa — Auñamendi Encyclopedia (Euskomedia Fundazioa)

Муниципалитеты Наварры